Shuna peut désigner :
 Shuna, une île dans les Slate Islands en Écosse ;
 Shuna, une île des Hébrides intérieures en Écosse.